Фторид рутения(V) — неорганическое соединение, 
соль металла рутения и плавиковой кислоты с формулой RuF,
тёмно-зелёные кристаллы,
реагирует с водой,
разъедает стекло.

Получение 
 Действие фтора на порошкообразный рутений:

Физические свойства 
Фторид рутения(V) образует тёмно-зелёные кристаллы,
гидролизуется водой, разлагает стекло.

Химические свойства 
 Восстанавливается иодом:

Литература 
 
 
 

Соединения рутения по алфавиту
Соли рутения
рутения